Jiří Pecka může být:

 Jiří Pecka (cyklista) – československý cyklista
 Jiří Pecka (kanoista)  (1917–1997) – československý kanoista